Aurolfing ist der Ortsname von

 Aurolfing (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Aurolfing (Osterhofen), Ortsteil der Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern

 Ringwall Aurolfing, abgegangene Wallburg bei Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern